Joaquín Augusto Escobar Kästner (Lima, 10 de marzo de 1995) es actor y locutor; conocido por interpretar al personaje: Juan Gabriel Gonzales Pachas "Yoni", en la teleserie Al fondo hay sitio. También es escritor y director.

Su primera participación en el cine fue en la película El acuarelista, en la que interpreta a Víctor. Ha trabajado en más de veinte obras de teatro, cinco largometrajes, y diez producciones televisivas, entre las que resaltan: Mil oficios, Besos Robados, Así es la vida, El niño que cayó dentro de un libro, Clave uno: médicos en alerta, Al fondo hay sitio, El acuarelista, Como en el cine, A tu lado y La Foquita: El 10 de la calle.

En 2016, escribió y dirigió su primera obra de teatro: Renzo y el reino del queso.
Entre 2017 y 2018, asistió en dirección, formando parte del elenco de la obra de teatro: Recuerdos con el Señor Cárdenas.

Televisión

Al fondo hay sitio (2011 a 2016)
 La fuerza, unidad de combate (2011)
Terapia de pareja (2011) (Perú, Colombia)

Los exitosos Gomes (2010)

Clave 1: médicos en alerta (2009)

Así es la vida (2006 a 2008)
Amores como el nuestro (2005)
 Divorciados, hasta que la muerte los separe (2005)
 Detrás del Crimen (2005 y 2006)
 Lobos de mar (2005)
Tormenta de pasiones (2004) (Perú, Colombia)
Besos Robados (2004)
 Misterio (2004)
Mil oficios (2004)
 Cuéntale a Alicia (2003)

Cine 

 Encintados (2021) 
La foquita: el 10 de la calle (2020)
A tu lado (2018) (Perú, República Dominicana)
 Como en el cine (2015) 
 El acuarelista (2008)

Teatro 

 Cuentos fantásticos (2019 – 2020)
 Trueno (2019)
 Allegro (2018 y 2019)
 Ifigenia (2018)
 Bésame mucho (2017)
 La odisea 2016)
 Grietas (2016)
 Superhéroes en la caja (2015)
 Viaje en una hoja de papel (2015)
 Fausto (2015)
 Frankenstein (2014)
 Brilla una estrella (2013)
 El monstruo de los mares, parte II (2013)
 Saltimbanquis en la ciudad (2012)
 Pinocho, un niño de madera (2009)
 El niño que cayó dentro de un libro (2008)
 El mundo mágico de Pinocho (2007)
 La bella y la bestia (2005)
 Peter Pan, el musical (2005)
 Grease Kids (2005)
 El Libro de la Selva (2004)
 Mary Poppins (2003)
 Peter pan (2003)

Formatos de improvisación 

 Ellos (2016 - 2017)
 Yo recuerdo (2015)

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Lima
Actores de televisión de Perú
Actores de teatro de Perú
Reparto de Al fondo hay sitio
Actores masculinos de Perú